Flaminio oder Flaminia (‚an der Via Flaminia gelegen‘) steht für:

 Rignano Flaminio, eine Gemeinde in der Provinz Rom
 Flaminio (Rom), ein Stadtteil von Rom
 Stadio Flaminio, ein Sportstadion in diesem Stadtteil
 Flaminio (Bahnhof), ein Bahnhof in Rom und Ausgangspunkt der Bahnstrecke Roma Flaminio–Viterbo
 Porta Flaminia, der ursprüngliche Name der Porta del Popolo
 Flaminio (Vorname), ein italienischer männlicher Vorname, weiblich Flaminia
 Lancia Flaminia, Oberklassemodell der Automarke Lancia

Flaminia ist Name oder Namensbestandteil folgender Schiffe:

 Flaminia (Schiff), Fährschiff der italienischen Reederei Tirrenia
 MSC Flaminia, ein im Jahr 2012 havariertes deutsches Containerschiff

Flaminio ist der Name folgender Personen:

 Marcantonio Flaminio (1498–1550), italienischer Humanist

Siehe auch:

 Flaminius